St. Francois Township est le nom des townships suivants, dans le Missouri, aux États-Unis :

 St. Francois Township du comté de Butler.
 St. Francois Township du comté de Madison.
 St. Francois Township du comté de Saint-François.
 St. Francois Township du comté de Wayne.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships